Пара Энди Рам / Йонатан Эрлих — победители турнира.

Прошлогодний чемпионы Йонас Бьоркман / Максим Мирный защищали свой титул, но проиграли уже во втором раунде.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Второй раунд)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Четвертьфинал)
  Мартин Дамм /  Леандер Паес (Полуфинал)

<li>  Кевин Ульетт /  Пол Хенли (Четвертьфинал, отказ)
<li> ' Энди Рам /  Йонатан Эрлих (Титул)
<li>  Павел Визнер /  Лукаш Длоуги (Полуфинал)
<li>  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира  

Cincinnati Masters 2007